X-35 steht für:
 Lockheed Martin X-35, Kampfflugzeug
 X-35 (Segelyacht), ein Modell des dänischen Herstellers X-Yachts